Salam se poate referi la:

 salam - produs alimentar cu durată mare de conservare, asemănător cârnatului, preparat din carne tocată și condimentată de vită sau de porc, de obicei afumată și uscată;
 salam de biscuiți - prăjitură preparată din biscuiți, cacao și alte ingrediente;
 cuvânt arăbesc care înseamnă „pace”, și face parte din salutul tradițional Al salamalaikum („Pace vouă”);

Persoane
 Abdus Salam - (1926-1996), fizician britanic de origine pakistaneză.
 Florin Salam - cântăreț rom de manele din România.

Locuri
 Salam, Chaharmahal și Bakhtiari, Iran
 Salam, Mali